

Geografia 
Irlanda
 Contea di Wexford – contea d'Irlanda
 Wexford – capoluogo dell'omonima contea d'Irlanda
 Collegio di Wexford – collegio elettorale del Dáil Éireann

Stati Uniti d'America
 Contea di Wexford – contea del Michigan, Stati Uniti d'America
 Wexford – township dell'omonima contea del Michigan
 Wexford – quartiere di Toronto, Stati Uniti d'America

Navi 
 Wexford – nave operante agli inizi del XIX secolo come East Indiaman al servizio della East India Company
 SS Wexford – nave operante tra il XIX e il XX secolo
 HMS Wexford – nave operante tra il 1919 e il 1921

Altro 
 Ispettore Wexford – personaggio ricorrente della scrittrice Ruth Rendell

Pagine correlate 
 Contea di Wexford